Фагерхольм () — шведская фамилия. Известные носители:

 Фагерхольм, Карл-Август (1901—1984) — финский государственный и политический деятель.
 Фагерхольм, Моника (род. 1961) — шведская писательница, живущая в Финляндии.